Název Ise může označovat:
 Ise (Mie) – město v japonské prefektuře Mie
 Ise (Nigérie) – město v Nigérii
 Provincie Ise – stará japonská provincie
 Svatyně Ise – šintoistická svatyně ve městě Ise v Japonsku
 Třída Ise – třída  bitevních lodí japonského císařského námořnictva pojmenovaná podle provincie Ise
 Ise (1916) – bitevní loď Japonského císařského námořnictva třídy Ise pojmenovaná podle provincie Ise
 Ise (DDH-182) – vrtulníkový torpédoborec třídy Hjúga japonských námořních sil sebeobrany
 Národní park Ise-Šima – národní park v prefektuře Mie